Jordi Carbonell i Tries (Perpinyà, 1920-2013), escriptor nord-català.
 Jordi Carbonell i de Ballester (Barcelona, 1924 - 2016), polític i filòleg català.
 Jordi Carbonell i Sebarroja (Barcelona, 1946), enginyer i polític català